Владимир Владимирович Королевич (настоящая фамилия Королёв; , Омск — 14 февраля 1969, Калуга) — российский поэт, актёр и кинорежиссёр.

Биография 
Родился в семье чиновника Степного генерал-губернаторства. С 10-летнего возраста жил в Томске, где окончил Первое Сибирское коммерческое училище (1912). Затем поступил в Московский коммерческий институт, откуда отчислился весной 1918 года по собственному желанию.

Начал публиковаться в томской периодике в 1910 году. В московский период подражал Игорю Северянину и примыкал к кругу эгофутуристов, опубликовал книги стихов «Смуглое сердце» (М., 1916) и «Сады Дофина» (М., 1918), содержащие манерно-стилизованную лирику.

Публиковал также прозу, в 1916 году выпустил отдельным изданием повесть «Молитва телу», которая была запрещена цензурой за непристойность.

С 1915 г. участвовал в организации различных поэтических мероприятий. Выступал в московских литературных кафе дуэтом с Вадимом Шершеневичем, в Никольском театре миниатюр (в одном из помещений ресторана «Славянский базар») исполнял собственные драматические миниатюры. 

В 1918 году вместе с Львом Моносзоном организовал кружок поэтов, противопоставлявших себя футуристам. На рубеже 1918—1919 работал в Харькове, был одним из организаторов литературной программы в кафе «Красный кабачок» и «Синяя птица» с участием Игоря Северянина, Михаила Кузмина, Николая Агнивцева, Георгия Шенгели, Любови Столицы и др.

В 1921—1923 гг. занимался театральной режиссурой в Москве. Затем работал в кинематографе. Автор сценария к фильму Николая Петрова «Сердца и доллары» (1924, в соавторстве с Д. Гликманом), автор документального фильма «Страна Чувашская» (1927, Чувашкино). Публиковался как кинокритик, в 1926—1927 гг. напечатал брошюры о популярных актёрах немого кино Эрихе Штрогейме, Вере Малиновской, Мэй Мюррей, Барбаре Ла Марр, Нато Вачнадзе, дуэте Пат и Паташон и др., а также обзорную книгу «Женщина в кино» (1928). Автор одной из первых советских инсценировок романа Льва Толстого «Анна Каренина» (1928, в соавторстве с Н. Крыловой).

В годы Великой Отечественной войны находился в Бийске, участвовал в работе литературного объединения при радиокомитете.

Примечания

Литература 
 А. А. Кеда. Королевич Влад // Русские писатели, 1800—1917: Биографический словарь. — Т. 3: К-М. — С. 77-78.
 Королевич Влад. Ярмарка поэзии. Московское carte-postale // Толстая Е. Д. «Деготь или мёд»: Алексей Н. Толстой как неизвестный писатель (1917—1923). — М.: РГГУ, 2006. — С. 108—111.

Русские поэты
Кинорежиссёры XX века
Сценаристы XX века